Mengs er et efternavn båret af flere personer:
 Ismael Mengs
 Anton Rafael Mengs
 Therese Concordia Mengs